Вероника Валериевна Власова (род. 2 ноября 1966, Кемерово, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский медик, политик,  депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва в 2021 году.  Член комитета Государственной Думы по охране здоровья. Кандидат медицинских наук. 

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Родилась 2 ноября 1966 года в Кемерово.

В 1990 году окончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 2012 году окончила Кузбасский государственный технический университет и Санкт-Петербургский государственный экономический университет по программе «Менеджмент».

В 1990—2021 годах врач акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, заместитель главного врача по гинекологической помощи ГБУЗ «Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева», совмещала лечебную работу с научно-исследовательской деятельностью, член Ассоциации акушеров-гинекологов, участница Всероссийских и Международных научных конгрессов.. Некоторое время работала в Голландии. Является автором и соавтором более 100 научных работ. 

19 сентября 2021 года избрана депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва по партийным спискам.

Санкции 
25 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включена в санкционный список Евросоюза. 11 марта 2022 года внесена в санкционный список Великобритании.

30 сентября 2022 года была внесена в санкционные списки США. Также находится в санкционных списках Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Канады и Новой Зеландии.

Личная жизнь 
Замужем, имеет дочь.

Награды 

 Медаль «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения». 
Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (2012); 
Заслуженный врач Российской Федерации( 2019). 

Награды Кемеровской области

 Медаль «За достойное воспитание детей» (2007); 
 Медаль «Материнская доблесть» (2008); 
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени» (2011); 
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса II степени» (2014); 
 Золотой знак «Кузбасс» (2015).

Примечания 

Выпускники Кемеровского государственного медицинского университета
Выпускники Кузбасского государственного технического университета
Кандидаты медицинских наук
Акушеры России
Гинекологи России
Члены «Единой России»
Женщины-политики России
Персоналии:Кемерово
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине